Râul Cernat se poate referi la:

 Râul Cernat, Bâsca Mare
 Râul Cernat, Durbav
 Râul Cernat, Râul Negru

Altele 
 Cernat (dezambiguizare)
 Cernat (nume de familie)

Vezi și 
 Râul Cerna (dezambiguizare)

 Râul Cernatu

Toponime românești